Battlement Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Battlement Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Battlement Mountain (Montana)
 Battlement Mountain (Wyoming)